Renascer é um distrito da cidade de Cabedelo, Paraíba, Brasil. É existente atualmente Renascer II, III e IV.

Distritos da Paraíba